Шопен () — французская фамилия.

Известные носители:

 Шопен, Анри Фредерик (1804—1880) — французский исторический и бытовой живописец.
 Шопен, Виктор Пантелеймонович (1938—2019) — российский государственный деятель, директор АЭХК.
 Шопен, Жан Мари (1796—1871) — этнограф, личный секретарь у князя Куракина.
 Шопен, Иван Иванович (1798—1870) — русский историк и этнограф.
 Шопен, Кейт (1850—1904) — американская писательница.
 Шопен, Людвиг (1799—1867) — немецкий филолог.
 Шопен, Николя (1771—1844) — педагог, отец Фридерика Шопена.
 Шопен, Фридерик (1810—1849) — польский композитор, пианист-виртуоз и музыкальный педагог.

Другое 
 Шопен — кратер на Меркурии.

См. также 
 Шоппен, Рене (1537—1606) — французский юрист.
 Шопен. Желание любви — фильм.

Примечания